Вант:
 Вант — богиня в этрусской мифологии, схожа с Хароном у древних греков.
 Вант — спутник транснептунового объекта (90482) Орк.
 Ванты — корабельная снасть; также — работающий на растяжение элемент строительных конструкций: например, подвесных мостов.

См. также 
 Вант-Гофф, Якоб Хендрик (1852—1911) — голландский химик.
 Вант-Гофф — кратер на обратной стороне Луны.
 Вант-путенс — металлические полосы, проходящие снаружи борта парусного судна и прочно скреплённые с набором и обшивкой.